Train Simulator peut faire référence à : 
 Microsoft Train Simulator, un jeu vidéo de simulation ferroviaire, mis sur le marché en 2001, développé par la société britannique Kuju Entertainment et édité par Microsoft ;
 Microsoft Train Simulator 2, la suite développée par Aces Studio et éditée par Microsoft en 2007 ;
 Train Simulator, appelé au départ RailWorks, une série de jeux vidéo de simulation ferroviaire développée par Rail Simulator Developments Ltd et édité à partir de 2009, qui succède à Rail Simulator ;
 Train Simulator, une série de jeux vidéo de simulation ferroviaire débutée en 1995 par l'entreprise japonaise Ongakukan.